Список субъектов Российской Федерации, отсортированный изначально по численности башкир по состоянию на 2002 год по результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, с учётом изменений в административно-территориальном делении по состоянию на 1 марта 2008 года.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в России проживают 1 673 389 башкир, что составляет 1,15 % от общей численности населения.

Доля башкир по районам и городам России (по переписи 2010 года) 
Доля башкир по районам на 2010 год по переписи (указаны где их доля больше 5 %):

Примечания

Источник 
 Перепись населения 2002. Том4 — «Национальный состав и владение языками, гражданство». 3. Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации

Списки субъектов Российской Федерации
Расселение башкир
Списки:Население России